FIAV steht für:
 Fabrica Industrial Automòviles Venezuela, ehemaliger venezolanischer Automobilhersteller, ab 1980 Iveco Venezuela, venezolanische Landesorganisation von Iveco
 Fédération internationale des agences de voyages, zu deutsch Internationaler Fachverband der Reisebüros, ehemaliger internationaler Dachverband der Reisebüros
 Fédération internationale des artistes de variétés, globale Gewerkschaftsföderation der Variétéartisten, heute Teil der Federation Internationale des Acteurs
 Fédération internationale des associations vexillologiques, zu deutsch Internationale Föderation Vexillologischer Gesellschaften

Abkürzung